Mendog – władca Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Mindowe – dramat Juliusza Słowackiego